Préchac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Préchac (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Préchac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje